Arilus är ett släkte av insekter. Arilus ingår i familjen rovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rovskinnbaggar
Arilus